Andetkammer er enhed et tokammersystem og kan henvise til:

 Andra kammaren - underhuset i den svenske Riksdagen mellem 1866 og 1970
 Andet kammer (Bayern) - Bayersk underhus
 Andet kammer (Preussen) - Preusisk underhus
 Tweede Kamer - Nederlandsk underhus
 Underhuset - House of Commons i det britiske parlament.